Amerikai Egyesült Államok
 Klondike (DeKalb megye, Georgia)
 Klondike (Hall megye, Georgia)
 Klondike (Illinois)
 Klondike (Indiana)
 Klondike (Louisville)
 Klondike (Maryland)
 Klondike (Missouri)
 Klondike (Nyugat-Virginia)
 Klondike (Oregon)
 Klondike (Pennsylvania)
 Klondike (Dawson megye, Texas)
 Klondike (Delta megye, Texas)
 Klondike (Kenosha megye, Wisconsin)
 Klondike (Oconto megye, Wisconsin)
Hasonló
 Klondike-i aranyláz